Dąbrowa Tarnowska (district), een district in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
 Dąbrowa Tarnowska (gemeente), een stad- en landgemeente in bovenstaand district
 Dąbrowa Tarnowska (stad), een stad in bovenstaande gemeente